David Williams (pokerspeler)
 David Williams (voetballer), Australisch voetballer
 David Michael Williams (1955), Welsh voetballer en voetbalcoach
 David Williams (wielrenner), Australisch wielrenner
 Een pseudoniem van Harold Walters
 David Williams (muzikant), Amerikaanse jazzbassist